Кра́сиков — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 
 Красиков, Алексей Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист, вратарь.
 Красиков, Анатолий Андреевич (1931—2020) — советский и российский политолог, журналист, религиовед.
 Красиков, Борис Яковлевич (1908—1978) — военный инженер-механик, участник Великой Отечественной войны, начальник Военно-морского инженерного училища, инженер-контр-адмирал.
 Красиков, Вадим Николаевич (род. 1965) — офицер российских спецслужб, приговорённый в Германии к пожизненному заключению за политическое убийство.
 
 Красиков, Михаил Михайлович (род. 1959) — советский и украинский поэт, литературовед, этнограф, фольклорист.
 Красиков, Николай Максимович (1924—1943) — танкист, Герой Советского Союза.
 Красиков, Пётр Ананьевич (1870—1939) — русский революционер и советский политический деятель.

См. также